Apollonas ist der Name zweier Orte in Griechenland:

 Apollonas (Naxos), auf der Insel Naxos
 Apollonas (Arkadien), in der Präfektur Arkadien auf der Peloponnes